El símbolo 0 puede representar a:
 El número cero.
 El concepto de año cero.
 La década de los años 0.
 El Grupo sanguíneo "0", caracterizado por la ausencia de los antígenos "A" y "B".

En otros ámbitos 
 0, un álbum de Eiko Shimamiya.
 #0, un canal de televisión privado y de pago de Movistar+.
 0, álbum del grupo Low Roar.

Véase también 
 Cero (desambiguación)
 O (desambiguación)
 Ø (desambiguación)